Ву́лиця Арте́ма — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР.



Поточні назви
 Вулиця Артема — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Артема — вулиця в місті Голубівка, Луганська область.
 Вулиця Артема — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Артема — вулиця в місті Ясинувата, Донецька область.

Колишні назви
 Вулиця Артема — колишня назва Львівської вулиці в місті Алмазна, Луганська область.
 Вулиця Артема — колишня назва Садової вулиці в смт Бабаї, Харківська область.
 Вулиця Артема — колишня назва вулиці Академіка Амосова в місті Бахмач, Чернігівська область.
 Вулиця Артема — колишня назва вулиці Миру в місті Бахмут, Донецька область.
 Вулиця Артема — колишня назва Ямбольської вулиці в місті Бердянськ, Запорізька область.
 Вулиця Артема — колишня назва вулиці Переяславський Шлях в місті Березань, Київська область.
 Вулиця Артема — колишня назва вулиці Пилипа Орлика в місті Берислав, Херсонська область.
 Вулиця Артема — колишня назва Щасливої вулиці в місті Бобровиця, Чернігівська область.
 Вулиця Артема — колишня назва Покровської вулиці в місті Богодухів, Харківська область.
 Вулиця Артема — колишня назва Олександрівської вулиці в місті Бориспіль, Київська область.
 Вулиця Артема — колишня назва Ботанічної вулиці в смт Бородянка, Київська область.
 Вулиця Артема — колишня назва Дружньої вулиці в місті Ватутіне, Черкаська область.
 Вулиця Артема — колишня назва вулиці Андрея Шептицького в смт Велика Новосілка, Донецька область.
 Вулиця Артема — колишня назва Радісної вулиці в смт Високий, Харківська область.
 Вулиця Артема — колишня назва вулиці Володимира Антоновича в місті Вінниця.
 Вулиця Артема — колишня назва вулиці Євгенії Мірошниченко в місті Вовчанськ, Харківська область.
 Вулиця Артема — колишня назва вулиці Композиторів в смт Ворзель, Київська область.
 Вулиця Артема — колишня назва Благодатної вулиці в місті Глухів, Сумська область.
 Вулиця Артема — колишня назва вулиці Братів Лебединцевих в місті Городище, Черкаська область.
 Вулиця Артема — колишня назва вулиці Івана Дудка в місті Городня, Чернігівська область.
 Вулиця Артема — колишня назва Волошкової вулиці в смт Градизьк, Полтавська область.
 Вулиця Артема — колишня назва Наукової вулиці в місті Дергачі, Харківська область.
 Вулиця Артема — колишня назва вулиці Марії Башкирцевої в смт Диканька, Полтавська область.
 Вулиця Артема — колишня назва вулиці Січових Стрільців в місті Дніпро.
 Вулиця Артема — колишня назва Святогорівської вулиці в місті Добропілля, Донецька область.
 Вулиця Артема — колишня назва вулиці Віктора Лисака в місті Жашків, Черкаська область.
 Вулиця Артема — колишня назва Вербного провулку в місті Жмеринка, Вінницька область.
 Вулиця Артема — колишня назва вулиці Святого Миколая в місті Запоріжжя.
 Вулиця Артема — колишня назва Клеверної вулиці в смт Зарічне, Донецька область.
 Вулиця Артема — колишня назва Сонячної вулиці в смт Золочів, Харківська область.
 Вулиця Артема — колишня назва вулиці Судноремонтників в місті Ізмаїл, Одеська область.
 Вулиця Артема — колишня назва вулиці Віктора Цоя в місті Ізюм, Харківська область.
 Вулиця Артема — колишня назва Слов'янської вулиці в місті Іллінці, Вінницька область.
 Вулиця Артема — колишня назва Соборної вулиці в місті Ірпінь, Київська область.
 Вулиця Артема — колишня назва вулиці Федора Бульбенка в місті Кам'янське, Дніпропетровська область.
 Вулиця Артема — колишня назва вулиці Січових Стрільців в місті Київ.
 Вулиця Артема — колишня назва вулиці Пилипа Орлика в місті Кобеляки, Полтавська область.
 Вулиця Артема — колишня назва вулиці Амосова в смт Козелець, Чернігівська область.
 Вулиця Артема — колишня назва вулиці Андрія Кандиби в місті Корсунь-Шевченківський, Черкаська область.
 Вулиця Артема — колишня назва Охтирської вулиці в місті Краматорськ, Донецька область.
 Вулиця Артема — колишня назва Адміністративної вулиці в місті Красногорівка, Донецька область.
 Вулиця Артема — колишня назва Миколаївської вулиці в місті Кременчук, Полтавська область.
 Вулиця Артема — колишня назва Джерельної вулиці в місті Кремінна, Луганська область.
 Вулиця Артема — колишня назва вулиці Павла Рябкова в місті Кропивницький.
 Вулиця Артема — колишня назва Затишної вулиці в місті Куп'янськ, Харківська область.
 Вулиця Артема — колишня назва Бахмутської вулиці в місті Лиман, Донецька область.
 Вулиця Артема — колишня назва вулиці Дружби в місті Лисичанськ, Луганська область.
 Вулиця Артема — колишня назва вулиці Маршала Москаленка в місті Лозова, Харківська область.
 Вулиця Артема — колишня назва Духовської вулиці в місті Люботин, Харківська область.
Вулиця Артема — колишня назва Ливарної вулиці в місті Малин, Житомирська область.
 Вулиця Артема — колишня назва вулиці Куїнджі в місті Маріуполь, Донецька область.
 Вулиця Артема — колишня назва Каштанової вулиці в місті Мар'їнка, Донецька область.
 Вулиця Артема — колишня назва Ясної вулиці в смт Межова, Дніпропетровська область.
 Вулиця Артема — колишня назва вулиці Григорія Чухрая в місті Мелітополь, Запорізька область.
 Вулиця Артема — колишня назва Вербової вулиці в місті Мена, Чернігівська область.
 Вулиця Артема — колишня назва Океанівської вулиці в місті Миколаїв.
 Вулиця Артема — колишня назва Центральної вулиці в місті Мирноград, Донецька область.
 Вулиця Артема — колишня назва Вишневої вулиці в смт Михайлівка, Запорізька область.
 Вулиця Артема — колишня назва вулиці Небесної Сотні в місті Мукачево, Закарпатська область.
 Вулиця Артема — колишня назва вулиці Академіка Лавровського в місті Ніжин, Чернігівська область.
 Вулиця Артема — колишня назва Класичної вулиці в місті Нікополь, Дніпропетровська область.
 Вулиця Артема — колишня назва Барвінкової вулиці в смт Нова Водолага, Харківська область.
 Вулиця Артема — колишня назва Сухомлинівської вулиці в місті Новгород-Сіверський, Чернігівська область.
 Вулиця Артема — колишня назва вулиці Кирила Осьмака в місті Новоград-Волинський, Житомирська область.
 Вулиця Артема — колишня назва Вишневої вулиці в місті Новогродівка, Донецька область.
 Вулиця Артема — колишня назва Єврейської вулиці в місті Новомиргород, Кіровоградська область.
 Вулиця Артема — колишня назва Польової вулиці в місті Новомосковськ, Дніпропетровська область.
 Вулиця Артема — колишня назва вулиці Віктора Семенова в смт Новоселівка, Донецька область.
 Вулиця Артема — колишня назва вулиці Варшавського в місті Новоукраїнка, Кіровоградська область.
 Вулиця Артема — колишня назва Вишневої вулиці в місті Овруч, Житомирська область.
 Вулиця Артема — колишня назва Кінної вулиці в місті Одеса.
 Вулиця Артема — колишня назва вулиці Бориса Нечерди в місті Олександрія, Кіровоградська область.
 Вулиця Артема — колишня назва вулиці Василя Стуса в місті Охтирка, Сумська область.
 Вулиця Артема — колишня назва Волошкової вулиці в місті Первомайськ, Миколаївська область.
 Вулиця Артема — колишня назва Святилівської вулиці в місті Переяслав, Київська область.
 Вулиця Артема — колишня назва Калинової вулиці в місті Південне, Харківська область.
 Вулиця Артема — колишня назва Веселої вулиці в смт Покотилівка, Харківська область.
 Вулиця Артема — колишня назва Шосейної вулиці в місті Покровськ, Донецька область.
 Вулиця Артема — колишня назва вулиці Кобзаря в місті Пологи, Запорізька область.
 Вулиця Артема — колишня назва вулиці Лео Мола в місті Полонне, Хмельницька область.
 Вулиця Артема — колишня назва вулиці Симона Петлюри в місті Полтава.
 Вулиця Артема — колишня назва Бахмутської вулиці в місті Попасна, Луганська область.
 Вулиця Артема — колишня назва вулиці Осипа Бодянського в місті Прилуки, Чернігівська область.
 Вулиця Артема — колишня назва Козацької вулиці в місті Путивль, Сумська область.
 Вулиця Артема — колишня назва бульвару Хмельницького в місті Рівне.
 Вулиця Артема — колишня назва Берегової вулиці в місті Ромни, Сумська область.
 Вулиця Артема — колишня назва вулиці Лесі Українки в місті Рубіжне, Луганська область.
 Вулиця Артема — колишня назва вулиці Конституції в місті Сватове, Луганська область.
 Вулиця Артема — колишня назва вулиці Миру в смт Свеса, Сумська область.
 Вулиця Артема — колишня назва Козацької вулиці в місті Світловодськ, Кіровоградська область.
 Вулиця Артема — колишня назва Баннівської вулиці в місті Святогірськ, Донецька область.
 Вулиця Артема — колишня назва Верхньої вулиці в місті Селидове, Донецька область.
 Вулиця Артема — колишня назва Сонячної вулиці в місті Сєвєродонецьк, Луганська область.
 Вулиця Артема — колишня назва Ямської вулиці в місті Сіверськ, Донецької області.
 Вулиця Артема — колишня назва Морської вулиці в місті Скадовськ, Херсонська область.
 Вулиця Артема — колишня назва Софіївської вулиці в смт Скороходове, Полтавська область.
 Вулиця Артема — колишня назва вулиці Миколи Богуна в місті Слов'янськ, Донецька область.
 Вулиця Артема — колишня назва вулиці Родини Бобринських в місті Сміла, Черкаська область.
 Вулиця Артема — колишня назва Липової вулиці в смт Станиця Луганська, Луганська область.
 Вулиця Артема — колишня назва вулиці Конотопської битви в місті Суми.
 Вулиця Артема — колишня назва Барвінкової вулиці в місті Тальне, Черкаська область.
 Вулиця Артема — колишня назва Соборної вулиці в місті Торецьк, Донецька область.
 Вулиця Артема — колишня назва Зеленої вулиці в смт Троїцьке, Луганська область.
 Вулиця Артема — колишня назва Михайлівської вулиці в місті Умань, Черкаська область.
 Вулиця Артема — колишня назва Ягідної вулиці в місті Фастів, Київська область.
 Вулиця Артема — колишня назва вулиці Алчевських в місті Харків.
 Вулиця Артема — колишня назва вулиці Ілька Борщака в місті Херсон.
 Вулиця Артема — колишня назва Монастирської вулиці в смт Хорошеве, Харківська область.
 Вулиця Артема — колишня назва Дніпровської вулиці в смт Часів Яр, Донецька область.
 Вулиця Артема — колишня назва вулиці Максима Кривоноса в місті Чернівці.
 Вулиця Артема — колишня назва Ганжівської вулиці в місті Чернігів.
 Вулиця Артема — колишня назва вулиці Данила Галицького в місті Шепетівка, Хмельницька область.
 Вулиця Артема — колишня назва вулиці Івана Піддубного в місті Шпола, Черкаська область.
 Вулиця Артема — колишня назва Гутянської вулиці в смт Ярова, Донецька область.

Вулиця Артема — вулиця в місті Білгород.
 Вулиця Артема — вулиця в місті Вороніж.
 Вулиця Артема — вулиця в місті Єсентуки.
 Вулиця Артема — вулиця в місті Йошкар-Ола.
 Вулиця Артема — вулиця в місті Катеринбург.
 Вулиця Артема — вулиця в місті Кемерово.
 Вулиця Артема — вулиця в місті Кисловодськ.
 Вулиця Артема — вулиця в місті Курськ.
 Вулиця Артема — вулиця в місті Липецьк.
 Вулиця Артема — вулиця в місті Муром.
 Вулиця Артема — вулиця в місті Новосибірськ.
 Вулиця Артема — вулиця в місті Перм.
 Вулиця Артема — вулиця в місті Сафоново.
 Вулиця Артема — вулиця в місті Ставрополь.
 Вулиця Артема — вулиця в місті Стерлітамак.
 Вулиця Артема — вулиця в місті Сургут.
 Вулиця Артема — вулиця в місті Томськ.
 Вулиця Артема — вулиця в місті Уфа.
 Вулиця Артема — вулиця в місті Челябінськ (Смолеозерний).

Вулиці, названі на честь людей
Вулиці